Černá hora – szczyt w czeskich Karkonoszach
 Černá hora – szczyt w czeskich Górach Izerskich
 Černá hora – szczyt w paśmie Ještědsko-kozákovský hřbet
 Černá hora – szczyt w paśmie Szumawa

Zobacz też 
 Černá Hora
 Čierna hora